Nova Petra ist:

 Nova Petra (Gaetulia), in der Antike ein Ort in Gaetulia in Nordafrika
 Titularbistum Nova Petra, ein auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche